

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Michalin – część miasta Józefów w woj. mazowieckim, w pow. otwockim
 Michalin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec 
 Michalin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią
 Michalin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Michalin – część wsi Gąsiory w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Michalin – część wsi Janówek w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Michalin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka 
 Michalin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Michalin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Michalin – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz
 Michalin – część wsi Usarzów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Michalin – część wsi Dobieżyn w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk

Miejscowości na Białorusi (biał. Міхалін, ros. Михалин) 
 Michalin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Radwanicze 
 Michalin – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie czerykowskim

Miejscowości na Ukrainie (ukr. Михалин, Mychałyn) 
 Michalin – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie bereźneńskim
 Michalin – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim

Inne 
 Michalin – przystanek kolejowy na terenie Józefowa
 Michalin – dawna nazwa wsi Chaboryszcze, w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim

Linki zewnętrzne